Piotr Krupa (ur. 1936) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski, biskup pomocniczy pelpliński
 Piotr Krupa (1966–2016) – polski fotograf, dziennikarz prasy lotniczej i motoparalotniarz
  – polski biolog, dr hab.
 Piotr Krupa – założyciel i prezes firmy Kruk S.A., firmy zarządzającej wierzytelnościami w Polsce

Przypisy